Васи́лий Давиде́нко:
 Давиденко, Василий Александрович (род. 1970) — российский шоссейный велогонщик.
 Давиденко, Василий Иванович (1915—2002) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.